Louis Jadin kan syfta på:

* Louis Emmanuel Jadin (1768–1853), fransk tonsättare och pianist
 Louis Godefroy Jadin (1805–1882), fransk djur- och landskapsmålare